Марио Гаврановић (Лугано, 24. новембар 1989), швајцарски фудбалер хрватског порекла. Игра на позицији нападача, а тренутно наступа за Динамо из Загреба и швајцарску репрезентацију.

Лични живот 
Гаврановић је пореклом Хрват, а долази из Градачца, Босна и Херцеговина. 

Гаврановић је полиглота; течно говори хрватски, италијански, француски, немачки и енглески језик.

Статистика

У клубовима

У репрезентацији

Голови за репрезентацију 

 Голови Швајцарске су наведени на првом месту. Колона „гол” означава резултат на утакмици након Гаврановићевог гола.

Успеси

У клубовима 
Шалке 04

 Куп Немачке: 2010/11.

Цирих

 Куп Швајцарске: 2013/14, 2015/16.

Ријека

 Прва лига Хрватске: 2016/17.
 Куп Хрватске: 2016/17.

Динамо Загреб

 Прва лига Хрватске: 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21.
 Куп Хрватске: 2017/18, 2020/21.
 Суперкуп Хрватске: 2019.

У репрезентацији 
Швајцарска до 21

 Финалиста Европског првенства до 21 године: 2011.

Појединачни 

 Најбољи стрелац Купа Хрватске: 2016/17.
 Екипа године у Првој лиги Хрватске: 2017, 2018.

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1989.
Нападачи у фудбалу
Швајцарски фудбалери
Швајцарски фудбалски репрезентативци
Фудбалери Лугана
Фудбалери Ксамакса
Фудбалери Шалкеа 04
Фудбалери Мајнца 05
Фудбалери Цириха
Фудбалери Ријеке
Фудбалери Динама Загреб
Фудбалери Бундеслиге
Фудбалери на Светском првенству 2014.
Фудбалери на Светском првенству 2018.
Фудбалери на Европском првенству 2020.